Vadlánlik és vadlánlik néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Vadlánlik, a Gyenesdiási Vadlány-lik másik neve.
 Vadlánlik, a Rezi Vadlán-lik másik neve.
 Vadlánlik, a Vadlán-lik másik neve.
 Vadlánlik, a Vállusi Vadlán-lik másik neve.

 vadlánlik, a Gyenesdiási Vadlány-lik másik neve.
 vadlánlik, a Rezi Vadlán-lik másik neve.
 vadlánlik, a Vadlán-lik másik neve.
 vadlánlik, a Vállusi Vadlán-lik másik neve.